Cziflik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Cziflik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Cziflik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń
 Cziflik – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Czeszinowo-Obleszewo
 Cziflik – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Dełczewo